Belle Isle Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Belle Isle Lake (St. Mary Parish, Louisiana)
 Belle Isle Lake (Vermilion Parish, Louisiana)